Зборов — топоним:

Белоруссия 
 Зборов — деревня, центр Зборовского сельсовета Рогачёвского района Гомельской области

Словакия 
 Зборов — деревня, Бардеёвский район, Прешовский край

Украина 
 Зборов — село, Млиновский район, Ровненская область
 Зборов — город, Зборовский район, Тернопольская область